Novossiolki (Tambov), localitat de la província de Tambov, a Rússia
 Novossiolki (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia